Richard Cannings est un nom pouvant désigner:

Richard Cannings (né en 1953), homme politique canadien de Colombie-Britannique
Richard Cannings, homme politique canadien en Ontario

Voir aussi

Cannings, Richard